Prénom

Manish est un prénom hindou populaire, dérivé de la phrase en sanskrit "Une personne dont le cœur est comme Dieu". Le nom Manish est composé de deux mots : "man" (mann) qui signifie esprit et "ish" qui veut dire Dieu. Manish est un prénom populaire en Inde Centrale et en Inde du Nord. Son féminin est Manisha.
Manish, Mani en yiddish.

Manish Dayal, acteur américain, né le  (33 ans) en Caroline du Sud.
Manish Malhotra, styliste et costumier britannique travaillant en Inde.

Nom

MANISH est duo pop féminin japonais des années 1990.

Homonymie
Prénom masculin